Сан Луис ел Алто има више значења:

 Сан Луис ел Алто (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Луис ел Алто (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Луис ел Алто (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику